Walentina Popowa (ur. 1960) – tenisistka stołowa
 Walentina Popowa (ur. 1972) – sztangistka